Megyék
La Paz, megye Argentína Catamarca nevű tartományában
La Paz, megye Argentína Entre Ríos nevű tartományában
La Paz, megye Argentína Mendoza nevű tartományában
La Paz, megye Bolíviában
La Paz, megye Salvadorban
La Paz, megye Hondurasban
Települések
La Paz – Bolívia adminisztratív székhelye, az azonos nevű megye székhelye
La Paz - a mexikói Déli-Alsó-Kalifornia állam fővárosa
La Paz – az azonos nevű hondurasi megye székhelye